Чемпионат Европы 2012 — пятый чемпионат, проводится под эгидой PDC. В турнире участвуют 16 лучших в Order of Merit, квалифицировавшиеся на чемпионат участники (8), а также 8 лучших европейских дартсменов.

Турнир проходил с 20 по 23 сентября в немецком Мюльхайме-на-Руре. Чемпионом стал австралиец Саймон Уитлок, обыгравший в финале англичанина Уэса Ньютона со счётом 11:5.

Призовой фонд 
Суммарный призовой фонд составляет 200 тысяч фунтов стерлингов.

Таблица 
Жеребьёвка турнира прошла 9 сентября 2012 года.

Статистика 

 И — игр сыграно
 ЛВ — легов выиграно
 ЛП — легов проиграно
 ЧЛ — выиграно чужих легов
 МО — максимальное окончание
 СП — очков за подход в среднем

Трансляция 
Турнир транслируется английской телекомпанией ESPN.

См. также 
 Чемпионат Европы по дартсу
 Professional Darts Corporation

Примечания 

Турниры по дартсу
Сентябрь 2012 года
Спорт в Германии в 2012 году
Дартс
Чемпионаты Европы в Германии
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии
Мюльхайм-ан-дер-Рур